Сен-Бонне́-ла-Рив'є́р, Сен-Бонне-ла-Рів'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 65 км на південь від Ліможа, 32 км на захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 159 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 385,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Бонне-ла-Рив'єр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Бонне-ла-Рив'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез